Der Kanton Douvaine war bis 2015 ein französischer Kanton im Département Haute-Savoie. Er grenzte an den Genfersee und umfasste 14 Gemeinden; sein Hauptort (frz.: chef-lieu) war Douvaine. Die landesweiten Änderungen in der Zusammensetzung der Kantone brachten im März 2015 seine Auflösung. Vertreter im conseil général des Départements war zuletzt Jean Neury.

Gemeinden 
Die folgenden Gemeinden gehörten dem Kanton an:

Douvaine
Aufgelöst 2015